Дреміель Бірс (;  , Ньюарк, штат Нью-Джерсі) — американський борець греко-римського стилю, чемпіон та дворазовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та дворазовий призер Панамериканських чемпіонатів, дворазовий призер Панамериканських ігор, переможець та дворазовий призер кубків світу, учасник двох Олімпійських ігор. 				
 				
Боротьбою займається з 1996 року.

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Панамериканських чемпіонатах

Виступи на Панамериканських іграх

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Посилання 				
				
 FILA database 				
 Досьє на сайті Міжнародної федерації боротьби  				
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/by/dremiel-byers-1.html  	
 http://www.teamusa.org/Athletes/BY/Dremiel-Byers 		
 				
 				
 				

 				
				
Борці греко-римського стилю США 				
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2008 				
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2012 				
Чемпіони світу США 				
Чемпіони світу з греко-римської боротьби
Уродженці Ньюарка
Панамериканські чемпіони з греко-римської боротьби
Афроамериканські спортсмени
Призери Панамериканських ігор 1999 року
Призери Панамериканських ігор 2007 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Нью-Джерсі